Андрушівська астрономічна обсерваторія
 Літак Берієв A-50
 Літак Junkers A50
 Авіадвигун Fiat A.50

Автошляхи 
 Автошлях A50 (Франція)
 Автошлях A50 (Іспанія)
 Автошлях A50 (Англія)
 Автошлях A50 (Ірландія)
 Автошлях A50 (Канада)